Círculo, forma geométrica
Circular (direito), norma jurídica
Circular (álbum), do cantor anglo-brasileiro Richie
Circular (filme), produção brasileira (2011) com Letícia Sabatella 
Movimento circular
DNA circular
Xadrez circular